Zappas ist der Familienname folgender Personen:

 Byron Zappas (1927–2008), griechischer Großmeister der Schachkomposition
 Evangelos Zappas (1800–1865), griechischer Geschäftsmann und Mäzen

Siehe auch
 Zappa